В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Florida 1986, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Штеффі Граф 6-3, 6-1.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (Переможниця)
  Штеффі Граф (фінал)
  Мануела Малєєва-Франьєре (півфінал)
  Штеффі Граф (півфінал)
  Стефані Реге (3-тє коло)
  Мануела Малєєва-Франьєре (чвертьфінал)
  Катаріна Ліндквіст-Раян (2-ге коло)
  Венді Тернбулл (чвертьфінал)

 Карлінг Бассетт-Сегусо (3-тє коло)
 Андреа Темешварі (3-тє коло)
 Кеті Джордан (3-тє коло)
 Стефані Реге (чвертьфінал)
 Беттіна Бюнге (1-ше коло)
 Джо Дьюрі (3-тє коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

1986